Жак-Антуа́н Дюло́р (; ,  — , ) — французский историк, археолог и политический деятель.

В 1792 годы был избран в Национальный конвент, 15 января 1793 г. голосовал за смерть свергнутого короля. Принадлежал к партии жирондистов и в 1793 году был вынужден бежать в Швейцарию. Вернувшись после 9 термидора, был членом Совета пятисот и позднейших законодательных собраний.

Издания 
Написал большое число сочинений, в своё время очень популярных из-за их антиклерикального направления:
 «Histoire civile, physique et morale de Paris» (нов. изд., продолженное Leynadier, 1875),
 «Histoire civile, physique etc. des environs de Paris» (2 изд. 1839—40);
 «Esquisse historique des principaux évènements de la révolution française» (1823—25);
 «Histoire de la révolution de 1830» (1838) и др.

Примечания

Литература 
 Marcellin Boudet, «Les conventionnels d’Auvergne; Dulaure» (1874).

Источник 
 

Историки Франции
Французские писатели XVIII века
Французские писатели XIX века
Археологи Франции
Члены Национального конвента
Члены Совета пятисот
Члены Общества антикваров Франции